Pes a kočka je italský film režiséra Bruna Corbucciho z roku 1982 s Budem Spencerem a Tomasem Milianem v hlavních rolích.

Děj 
Policista Parker konečně dopadne zlodějíčka, který okradl senátora. Když ho doveze na stanici zloděj uprchne. Parker přijíždí z dovolené a málem zloděje chytne, ale ten uteče oknem do jiného bytu, ve kterém spatří mafiánskou vraždu. Celý bez sebe utíká za Parkerem, který mu však nehodlá pomoci. Chtějí zloděje dopravit na stanici (zloděj neprotestuje), ale najdou v proradného špicla. Musí si to přímo vyřídit s mafií.

Obsazení 
 Bud Spencer - seržant Alan Parker
 Tomas Milian - Tony Roma
 Marc Lawrence - Salvatore Licuti
 Billy Garrigues - Sergeant Haig
 Cristina Trotter - Madame Haig
 Joan Call - Annunziata Pipino
 Joan Murphy - Virginia Anderson

Externí odkazy 
 
 

Italské filmové komedie
Filmy z roku 1982
Italské akční filmy